Zande bezeichnet:

 Azande (Ethnie), eine Ethnie im zentralen Afrika
 Azande (Sprache), eine afrikanische Sprache 
 Zande (Ort), ein Dorf in Belgien

Zande ist der Name von:
 Renger van der Zande (* 1986), niederländischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Sande